Romuald nome d'arte di Romuald Figuier
 Romuald ovvero Romualdo